Дамян Дамянов може да се отнася до:

 Дамян Дамянов (1935–1999) – български поет;
 акад. проф. д-р Дамян Дамянов (р. 1946) – български хирург, академик на БАН
 Дамян Дамянов (р. 1982) – художник, илюстратор, дизайнер на книги.

Пояснителни страници